Fabriksgatan är ett vanligt gatunamn i många svenska och finska städer och andra tätorter. Motsvarande namn finns även i andra länder tex industrial street i USA. Idag förekommer Fabriksgatan till exempel i följande tätorter:

Finland 
 Ekenäs, se Fabriksgatan, Ekenäs
 Helsingfors, se Fabriksgatan, Helsingfors
 Jakobstad, se Fabriksgatan, Jakobstad
 Karleby, se Fabriksgatan, Karleby
 Mariehamn, se Fabriksgatan, Mariehamn
 Nykarleby, se Fabriksgatan, Nykarleby
 Vasa, se Fabriksgatan, Vasa
 Åbo, se Fabriksgatan, Åbo

Sverige 
 Alvesta, se Fabriksgatan, Alvesta
 Arboga, se Fabriksgatan, Arboga
 Arvidsjaur, se Fabriksgatan, Arvidsjaur
 Arvika, se Fabriksgatan, Arvika
 Bengtsfors, se Fabriksgatan, Bengtsfors
 Berga, se Fabriksgatan, Berga
 Bergkvara, se Fabriksgatan, Bergkvara
 Bodafors, se Fabriksgatan, Bodafors
 Boden, se Fabriksgatan, Boden
 Bollnäs, se Fabriksgatan, Bollnäs
 Borlänge, se Fabriksgatan, Borlänge
 Borås, se Fabriksgatan, Borås
 Bovallstrand, se Fabriksgatan, Bovalstrand
 Broaryd, se Fabriksgatan, Broaryd
 Byske, se Fabriksgatan, Byske
 Charlottenberg, se Fabriksgatan, Charlottenberg
 Degerhamn, se Fabriksgatan, Degerhamn
 Eksjö, se Fabriksgatan, Eksjö
 Emmaboda, se Fabriksgatan, Emmaboda
 Enköping, se Fabriksgatan, Enköping
 Eskilstuna, se Fabriksgatan, Eskilstuna
 Falkenberg, se Fabriksgatan, Falkenberg
 Fjugesta, se Fabriksgatan, Fjugesta
 Flen, se Fabriksgatan, Flen
 Forserum, se Fabriksgatan, Forserum
 Getinge, se Fabriksgatan, Getinge
 Gimo, se Fabriksgatan, Gimo
 Glimåkra, se Fabriksgatan, Glimåkra
 Gävle, se Fabriksgatan, Gävle
 Göteborg, se Fabriksgatan, Göteborg
 Götene, se Fabriksgatan, Götene
 Habo, se Fabriksgatan, Habo
 Halmstad, se Fabriksgatan, Halmstad
 Hanaskog, se Fabriksgatan, Hanaskog
 Haparanda, se Fabriksgatan, Haparanda
 Herrljunga, se Fabriksgatan, Herrljunga
 Hillerstorp, se Fabriksgatan, Hillerstorp
 Hjo, se Fabriksgatan, Hjo
 Hovmantorp, se Fabriksgatan, Hovmantorp
 Hultsfred, se Fabriksgatan, Hultsfred
 Hörby, se Fabriksgatan, Hörby
 Höör, se Fabriksgatan, Höör
 Jönköping, se Fabriksgatan, Jönköping
 Kalmar, se Fabriksgatan, Kalmar
 Karlskoga, se Fabriksgatan, Karlskoga
 Karlstad, se Fabriksgatan, Karlstad
 Katrineholm, se Fabriksgatan, Katrineholm 
 Kil, se Fabriksgatan, Kil
 Kivik, se Fabriksgatan, Kivik
 Korsberga, se Fabriksgatan, Korsberga
 Kramfors, se Fabriksgatan, Kramfors
 Kristianstad, se Fabriksgatan, Kristianstad
 Kristinehamn, se Fabriksgatan, Kristinehamn
 Krylbo, se Fabriksgatan, Krylbo
 Kumla, se Fabriksgatan, Kumla
 Kungsbacka, se Fabriksgatan, Kungsbacka
 Kungsör, se Fabriksgatan, Kungsör
 Kungälv, se Fabriksgatan, Kungälv
 Kvidinge, se Fabriksgatan, Kvidinge
 Kävlinge, se Fabriksgatan, Kävlinge
 Köping, se Fabriksgatan, Köping
 Landskrona, se Fabriksgatan, Landskrona
 Laxå, se Fabriksgatan, Laxå
 Lenhovda, se Fabriksgatan, Lenhovda
 Lidhult, se Fabriksgatan, Lidköping
 Lycksele, se Fabriksgatan, Lycksele
 Löderup, se Fabriksgatan, Löderup
 Malmbäck, se Fabriksgatan, Malmbäck
 Malmö, se Fabriksgatan, Malmö
 Malå, se Fabriksgatan, Malå
 Marieholm, se Fabriksgatan, Marieholm
 Markaryd, se Fabriksgatan, Markaryd
 Mjölby, se Fabriksgatan, Mjölby
 Motala, se Fabriksgatan, Motala
 Mullsjö, se Fabriksgatan, Mullsjö
 Munka-Ljungby, se Fabriksgatan, Munka-Ljungby
 Målilla, se Fabriksgatan, Målilla
 Mölndal, se Fabriksgatan, Mölndal
 Mönsterås, se Fabriksgatan, Mönsterås
 Nissafors, se Fabriksgatan, Nissafors
 Norrhult, se Fabriksgatan, Norrhult
 Norrköping, se Fabriksgatan, Norrköping
 Norrtälje, se Fabriksgatan, Norrtälje
 Nybro, se Fabriksgatan, Nybro
 Nässjö, se Fabriksgatan, Nässjö
 Osby, se Fabriksgatan, Osby
 Piteå, se Fabriksgatan, Piteå
 Reftele, se Fabriksgatan, Reftele
 Rydaholm, se Fabriksgatan, Rydaholm
 Rydsgård, se Fabriksgatan, Rydsgård
 Sala, se Fabriksgatan, Sala
 Segmon, se Fabriksgatan, Segmon
 Simrishamn, se Fabriksgatan, Simrishamn
 Sjöbo, se Fabriksgatan, Sjöbo
 Skellefteå, se Fabriksgatan, Skellefteå
 Skillingaryd, se Fabriksgatan, skillingaryd
 Skurup, se Fabriksgatan, Skurup
 Skänninge, se Fabriksgatan, Skänninge
 Skövde, se Fabriksgatan, Skövde
 Slutarp, se Fabriksgatan, Slutarp
 Smålandsstenar, se Fabriksgatan, Smålandsstenar
 Sparreholm, se Fabriksgatan, Sparreholm
 Stockaryd, se Fabriksgatan, Stockaryd
 Sunne, se Fabriksgatan, Sunne
 Svaneholm, se Fabriksgatan, Svaneholm
 Sveg, se Fabriksgatan, Sveg
 Säffle, se Fabriksgatan, Säffle
 Säter, se Fabriksgatan, Säter
 Sösdala, se Fabriksgatan, Sösdala
 Taberg, se Fabriksgatan, Taberg
 Tibro, se Fabriksgatan, Tibro
 Tierp, se Fabriksgatan, Tierp
 Tingsryd, se Fabriksgatan, Tingsryd
 Tomelilla, se Fabriksgatan, Tomelilla
 Torsby, se Fabriksgatan, Torsby
 Tranemo, se Fabriksgatan, Tranemo
 Tranås, se Fabriksgatan, Tranås
 Tvååker, se Fabriksgatan, Tvååker
 Tyringe, se Fabriksgatan, Tyringe
 Tågarp, se Fabriksgatan, Tågarp
 Töreboda, se Fabriksgatan, Töreboda
 Ulricehamn, se Fabriksgatan, Ulricehamn
 Umeå, se Fabriksgatan, Umeå
 Vaggeryd, se Fabriksgatan, Vaggeryd
 Vedum, se Fabriksgatan, Vedum
 Vellinge, se Fabriksgatan, Vellinge
 Vetlanda, se Fabriksgatan, Vetlanda
 Vimmerby, se Fabriksgatan, Vimmerby
 Vingåker, se Fabriksgatan, Vingåker
 Virserum, se Fabriksgatan, Virserum
 Vislanda, se Fabriksgatan, Vislanda
 Vänersborg, se Fabriksgatan, Vänersborg
 Värnamo, se Fabriksgatan, Värnamo
 Västervik, se Fabriksgatan, Västervik
 Vålberg, se Fabriksgatan, Vålberg
 Våxtorp, se Fabriksgatan, Våxtorp
 Älmeboda, se Fabriksgatan, Älmeboda
 Älmhult, se Fabriksgatan, Älmhult
 Älvsbyn, se Fabriksgatan, Älvsbyn
 Åstorp, se Fabriksgatan, Åstorp
 Ödåkra, se Fabriksgatan, Ödåkra
 Örebro, se Fabriksgatan, Örebro
 Örnsköldsvik, se Fabriksgatan, Örnsköldsvik
 Österbymo, se Fabriksgatan, Österbymo
 Övertorneå, se Fabriksgatan, Övertorneå

Gator i Finland 
Gator i Sverige